Белвил има више значења:

Насељена места

у Канади 
 Белвил (Онтарио), град у Канади, у покрајини Онтарио

у САД 
 Белвил (Илиноис), град у САД, у савезној држави Илиноис
 Белвил (Њу Џерзи), град у САД, у савезној држави Њу Џерзи
 Белвил (Тексас), град у САД, у савезној држави Тексас

у Францусој 
 Белвил (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Белвил (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Белвил (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона

Четврти 
 Белвил (Нови Београд), комплекс стамбених и пословних зграда на Новом Београду, Београд, Србија
 Белвил (Нишка Бања), насеље у Нишкој Бањи, Србија

Остало 
 Белвил (Лего), систем Лего коцкица

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Белвил“